Пурех — голова родини та член громади-айлью в часи існування імперії інків Тауантінсую, складав основну категорію виконуючих міта (трудовий податок) в державі.

Характеристика 
Пурех завжди був селянином, оскільки основи економіки імперії складало землеробство. Після проходження військової служби у віці від 18 до 25 років член громади отримував право одружуватися і створювати власну сім'ю. Саме з цього часу він власне ставав пурехом.

Більшу частину життя був прив'язаний до сільської громади-айлью, окрім часи виконання міти на користь держави. Пурех мав особисту свободу, проте вона регламентувалася безліччю наказів і заборон, що поширювалися також на сферу особистого життя — у 20 років він був зобов'язаний оженитися. При цьому наречену собі він вибирає не сама, це робив за нього спеціально призначений Сапа Інкой державний інспектор, який під час відвідин айлью обирав наречену з числа незаміжніх дівчат.

Пурех окрім міти повинен був брати участь у громадських роботах («мінка») або роботах на благо громади («айні»). Крім того, пурех сплачував державі податкі у натуральному вигляді — врожаєм, продукцією скотарства або ткацтва, виробами з металів.

Щоб пурех вчасно виконував чесно виконували свої податкові зобов'язання, стежили кураки селищ.

Джерела 
 Brundage, В. С. Empire of the Inca. Norman, 1963.

Суспільний устрій інків